

Pessoas 
 François Fénelon (1651-1715), poeta e teólogo francês;
 Moacir Fenelon (1903-1953), cineasta e produtor brasileiro;
 Henrique Fenelon, prefeito de Goiana até 2012;
 Fenelon Müller, político nomeado interventor federal no estado de Mato Grosso, em 1935;
 Fenelon Rocha, jornalista, político e professor brasileiro;
 Gabard Fénélon, goleiro haitiano, atualmente jogando no Canadá;
 Miguel Fenelon Câmara Filho, Arcebispo de Maceió e Teresina;
 Bruno Rodrigo Fenelon Palomo, zagueiro brasileiro que atua atualmente no .

Locais 
 Lamothe-Fénelon, comuna francesa em Midi-Pyrénées, no departamento de Lot.

Desambiguações de sobrenomes